Il singolare del Virginia Slims of California 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Larisa Neiland.

Zina Garrison ha battuto in finale 6–1, 6–2 Larisa Neiland.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (semifinali)
  Nataša Zvereva (semifinali)
  Zina Garrison (campionessa)
  Larisa Neiland (finale)

 Patty Fendick (quarti di finale) 
 Elna Reinach (primo turno) 
 Nathalie Tauziat (quarti di finale) 
 Rosalyn Fairbank (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of California 1989